Soay (Saint Kilda) (Schots-Gaelisch: Soaigh), een Schots eiland, behorend tot de eilandengroep Saint Kilda
Soay (schaap), een schapenras, afkomstig van dit eiland
Soay (Binnen-Hebriden), het Schotse eiland Soay, ten zuiden van het eiland Skye